Grand Slam of Darts 2009 was de derde editie van dit toernooi. De Grand Slam of Darts wordt georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi vond plaats van 14 tot en met 22 november 2009. Phil Taylor won voor de derde keer op rij het toernooi. Hij versloeg in de finale Scott Waites met ruime cijfers: 16-2.

Prijzengeld
Het prijzengeld stijgt ten opzichte van vorig jaar met £ 44.000, tot een totaal van £ 400.000.

Winnaar: £100,000 
Runner-Up: £50,000
Halve finale: £25,000
Kwartfinale: £15,000
Tweede ronde: £8,000
Groepswinnaar: £3,000 
Derde in groep: £4,000 
Vierde in groep: £2,500

Hoofdtoernooi
De loting voor het hoordtoernooi is gehouden op 6 november in Birmingham.

Eerste Ronde

Poule A

Zaterdag 14 november, vanaf 20:30h MET
 Taylor v. Dobromyslova 5-0
 Van der Voort v. Webster 3-5

Zondag 15 november, vanaf 20:30h MET
 Taylor v. Webster 5-0
 Van der Voort v. Dobromyslova 4-5

Dinsdag 17 november, vanaf 19:00h MET
 Dobromyslova v. Webster 2-5
 Van der Voort v. Taylor 5-1

Poule B

Zaterdag 14 november, vanaf 20:30h MET
 O'Shea v. Woods 5-3
 Lloyd v. Osborne 3-5

Zondag 15 november, vanaf 20:30h MET
 O'Shea v. Osborne 5-2
 Lloyd v. Woods 5-0

Dinsdag 17 november, vanaf 19:00h MET
 Osborne v. Woods 4-5
 Lloyd v. O'Shea 2-5

Poule C

Zaterdag 14 november, vanaf 20:30h MET
 King v. Shepherd 5-0
 Fitton v. Maish 1-5

Zondag 15 november, vanaf 20:30h MET
 Maish v. King 4-5
 Fitton v. Shepherd 3-5

Dinsdag 17 november, vanaf 19:00h MET
 King v. Fitton 4-5
 Shepherd v. Maish 5-3

Poule D

Zaterdag 14 november, vanaf 20:30h MET
 Van Barneveld v. Hoenselaar 5-1
 Part v. Painter 3-5

Zondag 15 november, vanaf 20:30h MET
 Van Barneveld v. Painter 5-4
 Part v. Hoenselaar 5-3

Dinsdag 17 november, vanaf 19:00h MET
 Hoenselaar v. Painter 0-5
 Van Barneveld v. Part 4-5

Poule E

Zondag 15 november, vanaf 13:00h MET
 Hankey v. Waites 3-5
 Whitlock v. Mardle 5-1

Maandag 16 november, vanaf 19:00h MET
 Hankey v. Mardle 5-4
 Whitlock v. Waites 5-4

Woensdag 18 november, vanaf 19:00h MET
 Waites v. Mardle 5-0
 Hankey v. Whitlock 4-5

Poule F

Zondag 15 november, vanaf 13:00h MET
 Anderson v. McDine 5-2
 Beaton v. Stompé 5-2

Maandag 16 november, vanaf 19:00h MET
 McDine v. Stompé 5-4
 Anderson v. Beaton 5-2

Woensdag 18 november, vanaf 19:00h MET
 Stompé v. Anderson 2-5
 Beaton v. McDine 5-4

Poule G

> Darren Young is tweede in de poule omdat hij het onderlinge duel gewonnen heeft.

Zondag 15 november, vanaf 13:00h MET
 Jenkins v. Ovens 5-1
 Lewis v. Young 2-5

Maandag 16 november, vanaf 19:00h MET
 Lewis v. Ovens 3-5
 Jenkins v. Young 5-3

Woensdag 18 november, vanaf 19:00h MET
 Ovens v. Young 3-5
 Lewis v. Jenkins 5-4

Poule H

Zondag 15 november, vanaf 13:00h MET
 Thornton v. Hamilton 5-2
 Wade v. Mawson 5-3

Maandag 16 november, vanaf 19:00h MET
 Thornton v. Wade 3-5
 Hamilton v. Mawson 5-2

Woensdag 18 november, vanaf 19:00h MET
 Wade v. Hamilton 3-5
 Mawson v. Thornton 2-5

9-Dart Shootout
Na een gelijke stand in de poule spelen James Wade en Andy Hamilton een 9-dart shootout. Beide spelers gooien negen pijlen, diegene met de hoogste totaalscore wint de shotout en gaat naar de tweede ronde.

Knock-outfase

NB: [##] geeft het gemiddelde per drie pijlen in die wedstrijd aan.

Kwalificatie
Via een aantal toernooien gedurende twee jaar vooraf kan kwalificatie voor de Grand Slam of Darts afgedwongen worden. Meestal plaatsen de winnaar en de runner-up van deze toernooien zich, maar op het wereldkampioenschap en de Grand Slams plaatsen alle halvefinalisten zich voor dit toernooi. Er zijn ook nog aanwijsplekken en een kwalificatietoernooi voor één plaats.

Kwalificatie toernooien

PDC
{| class="wikitable"
|Toernooi
|Jaar
|Winnaar
|Runner-up
|Laatste 4
|-
|rowspan=2|Grand Slam of Darts
|2007
| Phil Taylor
| Terry Jenkins
| Mervyn King/ Gary Anderson
|-
|2008
| Phil Taylor
| Andy Hamilton
| Kevin McDine/ Gary Anderson
|-
|rowspan=2|Wereldkampioenschap (PDC)
|2008
| John Part
| Kirk Shepherd
| Kevin Painter/ Wayne Mardle
|-
|2009
| Phil Taylor
| Raymond van Barneveld
| Mervyn King/ James Wade
|-
|rowspan=2|World Matchplay
|2008
| Phil Taylor
|colspan=2| James Wade
|-
|2009
| Phil Taylor
|colspan=2| Terry Jenkins
|-
|rowspan=2|World Grand Prix
|2008
| Phil Taylor
|colspan=2| Raymond van Barneveld
|-
|2009
| Phil Taylor|colspan=2| Raymond van Barneveld
|-
|rowspan=2|Las Vegas Desert Classic
|2008
| Phil Taylor
|colspan=2| James Wade
|-
|2009
| Phil Taylor
|colspan=2| Raymond van Barneveld
|-
|rowspan=2|UK Open
|2008
| James Wade|colspan=2| Gary Mawson
|-
|2009
| Phil Taylor|colspan=2| Colin Osborne
|-
|US Open
|2008
| Phil Taylor|colspan=2| Colin Lloyd
|-
|rowspan=2|Premier League
| 2008
| Phil Taylor|colspan=2| James Wade|-
|2009
| James Wade|colspan=2| Mervyn King|-
|rowspan=2| German Darts Championship
|2007
| Phil Taylor|colspan=2| Denis Ovens
|-
|2008
| Co Stompé
|colspan=2| Phil Taylor|-
|rowspan=2|European Darts Championship
|2008
| Phil Taylor|colspan=2| Adrian Lewis
|-
|2009
| Phil Taylor|colspan=2| Steve Beaton
|-
|rowspan=2|Championship League Darts
|2008
|colspan=3| Phil Taylor|-
|2009
| Colin Osborne|colspan=2| Phil Taylor|-
|Players Championship Finals
|2009
| Phil Taylor|colspan=2| Robert Thornton
|}

BDO

† Waites is de vervanger van Adams, voortaan worden er geen vervangers voor Adams meer uitgenodigd.

Overige wildcards
Australische Ranglijstaanvoerder  Simon Whitlock''
Amerikaanse Ranglijstaanvoerder  Darren Young
Europese Ranglijstaanvoerder  Vincent van der Voort
winnaar van het wildcardtoernooi:  Steve Maish

Referenties

Darts in 2009
Grand Slam of Darts